Transduction peut faire référence à :

En biologie 
 La transduction est, en génétique, un transfert d'ADN bactérien par l'intermédiaire d'un vecteur viral.
 La transduction de signal est, en biologie cellulaire, un processus par lequel une cellule convertit un type de signal ou de stimuli en un autre.
 La transduction sensorielle est, en physiologie des organes des sens, une modification des cellules réceptrices sous l'effet d'une stimulation.

En physique 
 La transduction est, en physique, la conversion d'un signal physique en un autre.

En psychologie 
 La transduction du développement est une forme de raisonnement typiquement utilisée par les enfants de deux à sept ans.

En philosophie 
 La transduction est un terme utilisé par Gilbert Simondon pour désigner l'opération de prise de forme expliquant la genèse de l'individu sur fond de réalité pré-individuelle.

En informatique théorique 
 Une transduction rationnelle est une transformation opérant sur des mots réalisée par un transducteur fini.

En statistiques 
 La transduction est un type d'inférence statistique qui se différencie de l'induction.

Voir aussi

Articles connexes 
 Transducteur